Рикка́рдо Аллегре́тти (; 15 февраля 1978, Милан) — итальянский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Аллегретти является воспитанником «Милана». В 18 лет он был отправлен в аренду в клуб «Лекко», где за 2 сезона провёл 55 матчей. В 1998 году итальянец перешёл в «Эмполи», но затем на один сезон был арендован командой «Реджана». Следующие два сезона Аллегретти играл за «Эмполи» в Серии В.

В 2001 году полузащитник перешёл в клуб «Комо». В сезоне 2001/02 он провёл 28 матчей и забил 2 гола, тем самым, помог своей команде подняться из Серии В в высший дивизион Италии. 1 сентября 2002 года Аллегретти дебютировал в Серии А в матче с «Ромой». Следующий сезон футболист провёл в «Модене», где сыграл 18 матчей и 2 ноября 2003 года забил свой первый мяч в Серии А во встрече с «Перуджей». В 2004 году итальянский игрок был арендован «Кьево», но играет мало, всего 8 матчей за сезон. Вторую половину сезона 2004/05 он проводит в «Венеции», после чего перебирается в скромный «Авеллино».

В 2006 году состоялся переход Аллегретти в «Триестину». Здесь он стал капитаном и флагманом команды. В течение трёх сезонов он являлся основным игроком полузащиты, проведя за эту команду в итоге 119 матчей в Серии В. 3 июля 2009 года итальянец получает официальное предложение о переходе «Бари», который в 2009 году был новичком Серии А. Аллегретти не устоял перед соблазном быть задействованным в главной лиге страны. Свой первый гол он забил 13 сентября 2009 года против «Палермо» (счёт — 1:1). Ещё он дважды поразил ворота «Ливорно»: 8 ноября 2009 года, причём его гол стал единственным в матче, а 28 марта 2010 Аллегретти отличился в матче второго круга (ничья 1:1).

26 июля 2010 Аллегретти перешёл в «Гроссето». Травмы и постоянная череда смены тренеров не позволили Аллегретти в полной мере реализовать свой потенциал, вследствие чего 31 августа 2011 года он перешёл в «Триестину».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на tuttocalciatori.net
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Лекко»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Беневенто»